En el ámbito del deporte, Liga Nacional puede referirse a:

Baloncesto
Liga Nacional de Básquet de Argentina;
Liga Nacional de Básquetbol de Chile
Liga Nacional de Baloncesto de Francia
Liga Nacional de Baloncesto de República Dominicana
Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México

Béisbol
Liga Nacional de Béisbol de Estados Unidos;

Fútbol
Liga Nacional de Ascenso de fútbol de Panamá;
Liga Nacional de Fútbol Profesional de España;
Liga Nacional de Fútbol de Guatemala
Liga Nacional de Fútbol de Honduras
Liga Nacional de Fútbol de Nueva Zelanda

Fútbol Sala
Liga Nacional de Fútbol Sala de España;

Hockey
Liga Nacional de Hockey de Chile
Liga Nacional de Hockey Hielo de Estados Unidos

Voleibol
Liga Nacional de Voleibol de Chile